Rico Fata, né le  à Sault-Sainte-Marie (Ontario) au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant. Il est le frère de Drew Fata.

Repêchage 
En 1998 il est choisi en  du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1995-1996 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||62||11||15||26||52||4||0||0||0||0
|-
|1996-1997 ||Knights de London || LHO ||59||19||34||53||76 || -|| -|| -|| -||-
|- 
|1997-1998 ||Knights de London || LHO ||64||43 ||33 ||76 ||110 ||16||9||5||14||49
|-
|1998-1999 ||Knights de London  ||LHO ||23||15||18||33||41||25||10||12||22||42
|-  
|1998-1999 || Flames de Calgary ||LNH ||20||0||1||1||4|| -|| -|| -|| -||-
|-
|1999-2000 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||76||29||29||58||65||3||0||0||0||4
|- 
|1999-2000||Flames de Calgary ||LNH ||2||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2000-2001 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||70||23||29||52||129||19||2||3||5||22
|- 
|2000-2001||Flames de Calgary ||LNH ||5||0||0||0||6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2001-2002 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||61||35||36||71||36||10||2||5||7||4
|- 
|2001-2002||Rangers de New York ||LNH ||10||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2002-2003 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||9||8||6||14||6|| -|| -|| -|| -||-
|- 
| 2002-2003||Rangers de New York ||LNH ||36||2||4||6||6|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2002-2003 || Penguins de Pittsburgh ||LNH ||27||5||8||13||10|| -|| -|| -|| -||-
|- 
|2003-2004 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||73||16||18||34||54||-|| -|| -|| -||-
|-
|2004-2005 ||Asiago HC ||Serie A ||35||18||20||38||36||9|| 7||5||12||10
|- 
|2005-2006 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||20||0||0||0||10|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2005-2006 || Thrashers d'Atlanta ||LNH ||6||0||1||1||4|| -|| -|| -|| -||-
|- 
|2005-2006 || Capitals de Washington ||LNH ||21||3||3||6||8|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2005-2006||Penguins de WBS ||LAH ||25||8||10||18||39|| -|| -|| -|| -||-
|- 
| 2006-2007 || Capitals de Washington || LNH||10 ||1 ||1 ||2 ||2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || Adler Mannheim ||DEL || 29 ||8 ||10 ||18 ||12 ||11 ||2 ||4 || 6||8
|-
|2007-2008 ||Adler Mannheim ||DEL ||53 ||7 ||14 ||21 ||67 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2008-2009|| HC Bienne ||LNA ||45 ||18 ||19 ||37 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010|| HC Bienne ||LNA ||41 ||15 ||15||30 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| HC Bienne ||LNA || 47|| 13|| 22|| 35|| 16|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2011-2012 || Genève-Servette HC ||LNA|| 50|| 17|| 16|| 33|| 26|| 9|| 5|| 2|| 7|| 18
|-
|2012-2013 || Genève-Servette HC ||LNA|| 41|| 8|| 16|| 24|| 20|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2013-2014 || HIFK || SM-liiga || 10|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

|230 ||27 ||36 ||63 ||104 || -|| -|| -|| -||-

Carrière internationale 

Il représente le Canada au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
1999

Coupe Spengler
2008

Distinctions 

Membre du AHL All-Rookie (1999-00)
Membre du AHL All-Star seconde équipe (2001-02)
Membre du DEL All-Star Game (2006-2007)

Palmarès 
 Médaille d'argent au championnat du monde junior en 1999 avec le Canada
Champion d'Allemagne (DEL) en 2007 avec Adler Mannheim

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1980
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du HC Bienne
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Knights de London
Champion de la Coupe Calder
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HIFK
Attaquant de hockey sur glace